Умирающая Земля:
 Умирающая Земля
 Умирающая Земля (серия)
 Умирающая Земля (жанр)